Metegol es uno de los nombres con los que se conoce al fútbol de mesa.

Además, puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Metegol (película), película hispano argentina de animación en 3D de 2013 dirigida por Juan José Campanella.
 Metegol (álbum), álbum de estudio de Raúl Porchetto publicado en 1980.